Horsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Horsskär (Kökar, Åland), ö, 
 Horsskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Horsskären

Robotskapade Finlandförgreningar